Margaretha van Beieren-Straubing (wrsch. Den Haag, 1363 — Dijon, 24 januari 1424) was de derde dochter van hertog Albrecht van Beieren (in Duitsland bekend als Albrecht van Straubing-Holland) en Margaretha van Brieg.

Levensloop
Margaretha trouwde op 12 april 1385, in het zogenoemde Dubbelhuwelijk van Kamerijk, met de 15-jarige Jan I van Bourgondië. Het huwelijk was een van de grootschaligste van Europa, er waren ruim 20.000 gasten aanwezig. Haar broer Willem van Oostervant trouwde die dag met Margaretha van Bourgondië, wat het dubbelhuwelijk complementeerde.

Nadat in 1406 de hofdame Jeanne de Perellos aan het hof van Artesië waar Margaretha verbleef, ontvoerd werd door Lodewijk II, graaf van Tonnerre, deed Margaretha er tussen 1406-1414 alles aan om deze graaf van zijn goederen en bezittingen te ontdoen, wat uiteindelijk ook lukte. Ze was tevens in absentie van haar man regente over de gebieden Artesië, Picardië en Vlaanderen in de periode 1404-1419. Na de moord op haar man in 1419, steunde ze haar zoon in het verzekeren van zijn macht in Bourgondië en het uitbreiden daarvan, waarbij ze tussen 1419-1423 als regente fungeerde. Ze overleed in januari 1424 in Dijon en werd bijgezet in het kartuizerklooster Champmol. Margaretha maakte niet meer mee hoe haar zoon zijn eerste schreden zette bij het inlijven van de Lage Landen-gewesten Henegouwen, Holland en Zeeland op haar nicht Jacoba van Beieren met daarbij de Zoen van Delft (1426) en het "Verdrag van Den Haag" (1433) als gevolg.

Huwelijk en kinderen 
Zij huwde met Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië, zoon van Filips de Stoute. 
Uit dit huwelijk werden geboren:
 Margaretha (1393 - 2 februari 1441), gehuwd met Lodewijk van Guyenne en met Arthur III van Bretagne
 Maria (1393 - 30 oktober 1463), in 1406 gehuwd met Adolf IV van Kleef-Mark
 Filips de Goede (1396 - 1467)
 Anna (1404 – 14 november 1432, te Parijs), gehuwd met Jan van Bedford, zoon van Hendrik IV van Engeland
 Agnes (1407 – 1 december 1476, Château de Moulins)
 Isabella (? - 1412)
 Katharina (? - 1414).

Voorouders 

Partner van de graaf van Vlaanderen
Huis Straubing-Holland
Beieren, M